Естре () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Естре () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, округ Валансьєнн
 Естре () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, округ Дуе